Les Enfants de la liberté est le titre du septième roman de Marc Levy paru le .
 Les Enfants de la liberté est un dessin animé français de la fin des années 1980 mettant en scène trois enfants d'horizon social différent vivant des aventures à l'époque de la Révolution française.